Нико́льское — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Никольское — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Казахстан 
 Никольское — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Никольское — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Никольское — прежнее название села Советское в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Никольское — село в Слободзейском районе.

Россия

Республика Алтай 
 Никольское — село в Чойском районе.

Алтайский край 
 Никольское — село в Алтайском районе.
 Никольское — село в Немецком национальном районе, упразднено в 1980-е годы.
 Никольское — село в Советском районе.

Амурская область 
 Никольское — село в Белогорском районе.
 Никольское — до 1923 года название села Калинино в Михайловском районе.

Архангельская область 
 Никольское — деревня в Приморском районе.

Астраханская область 
 Никольское — село в Енотаевском районе.
 Никольское — село в Камызякском районе.

Башкортостан 
 Никольское — село в Аургазинском районе.
 Никольское — деревня в Благовещенском районе.
 Никольское — село в Буздякском районе.
 Никольское — село в Краснокамском районе.
 Никольское — деревня в Миякинском районе.
 Никольское — село в Нуримановском районе.
 Никольское — деревня в Стерлибашевском районе.

Белгородская область 
 Никольское — село в Белгородском районе.
 Никольское — село в Новооскольском районе.
 Никольское — село в Шебекинском районе.

Владимирская область 
 Никольское — деревня в Александровском районе.
 Никольское — исчезнувшее село в Петушинском районе.
 Никольское — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Никольское — деревня в Бабаевском районе.
 Никольское — деревня в Вашкинском районе.
 Никольское — деревня в Вохтожском городском поселении Грязовецкого района.
 Никольское — деревня в Ростиловском сельском поселении Грязовецкого района.
 Никольское — село в Кадуйском районе.
 Никольское — село в Кирилловском районе.
 Никольское — деревня в Междуреченском районе.
 Никольское — деревня в Аргуновском сельском поселении Никольского района.
 Никольское — село в Кемском сельском поселении Никольского района.
 Никольское — деревня в Сокольском районе.
 Никольское — село в Сямженском районе.
 Никольское — село в Тотемском районе.
 Никольское — село в Усть-Кубинском районе.
 Никольское — село в Череповецком районе.
 Никольское — деревня в Шекснинском районе.
 Никольское — до 1954 года название рабочего поселка Шексна Шекснинского района.

Воронежская область 
 Никольское — село в Аннинском районе.
 Никольское — посёлок в Верхнехавском районе.
 Никольское — посёлок в Новоусманском районе.
 Никольское — село в Панинском районе.
 Никольское — село в Семилукском районе.
 Никольское — село в Таловском районе.

Ивановская область 
 Никольское — село в Ивановском районе.
 Никольское — село в Ильинском районе.
 Никольское — село в Комсомольском районе.
 Никольское — село в Фурмановском районе.

Калининградская область 
 Никольское — посёлок в Краснознаменском районе.

Калужская область 
 Никольское — село в Бабынинском районе.
 Никольское — деревня в сельском поселении «Деревня Старки» Дзержинского района.
 Никольское — деревня в сельском поселении «Деревня Никольское» Дзержинского района.
 Никольское — село в Жуковском районе.
 Никольское — деревня в Малоярославецком районе.
 Никольское — деревня в Медынском районе.
 Никольское — село в Мещовском районе.
 Никольское — село в сельском поселении «Село Ахлебинино» Перемышльского района.
 Никольское — деревня в сельском поселении «Село Макарово» Перемышльского района.
 Никольское — деревня в Спас-Деменском районе.
 Никольское — деревня в Тарусском районе.
 Никольское — деревня в Ферзиковском районе.

Камчатский край 
 Никольское — село в Алеутском районе.

Кировская область 
 Никольское — деревня в Малмыжском районе.

Костромская область 
 Никольское — деревня в Галичском районе.
 Никольское — деревня в Кузнецовском сельском поселении Костромского района.
 Никольское — посёлок в Никольском сельском поселении Костромского района.
 Никольское — посёлок в Макарьевском районе.
 Никольское — деревня в Нерехтском районе.

Красноярский край 
 Никольское — село в Емельяновском районе.
 Никольское — село в Идринском районе.
 Никольское — село в Уярском районе.

Курская область 
 Никольское — деревня в Горшеченском районе.
 Никольское — село в Золотухинском районе.
 Никольское — село в Касторенском районе.
 Никольское — село в Октябрьском районе.
 Никольское — село в Бунинском сельсовете Солнцевского района.
 Никольское — село в Ивановском сельсовете Солнцевского района.
 Никольское — до 1963 года название села Первомайское в Поныровском районе.

Ленинградская область 
 Никольское — деревня в Бокситогорском районе.
 Никольское — деревня в Вырицком городском поселении Гатчинского района.
 Никольское — село в Большеколпанском сельском поселении Гатчинского района.
 Никольское — деревня в Кировском районе.
 Никольское — деревня в Ломоносовском районе.
 Никольское — город в Тосненском районе.

Липецкая область 
 Никольское — деревня в Набережанском сельсовете Воловского района.
 Никольское — деревня в Ожогинском сельсовете Воловского района.
 Никольское — село в Данковском районе.
 Никольское — село в Добринском районе.
 Никольское — село в Добровском районе.
 Никольское — село в Задонском районе.
 Никольское — деревня в Измалковском районе.
 Никольское — село в Краснинском районе.
 Никольское — село во Введенском сельском поселении Липецкого района.
 Никольское — село в Стебаевском сельском поселении Липецкого района.
 Никольское — деревня в Тербунском районе.
 Никольское — село в Усманском районе.
 Никольское — деревня в Братовском сельсовете Чаплыгинского района.
 Никольское — село в Троекуровском сельсовете Чаплыгинского района.

Мордовия 
 Никольское — село в Торбеевском районе.

Москва 
 Никольское — село в Троицком административном округе
 Никольское — бывшее село, располагавшееся на территории Войковского района города Москвы. Вошло в состав Москвы в 1960 году.
 Никольское — бывшее село, располагавшееся на территории района Раменки города Москвы. Вошло в состав Москвы в 1960 году.

Московская область 
 Никольское — деревня в Волоколамском районе.
 Никольское — деревня в Воскресенском районе.
 Никольское — деревня в городском поселении Дмитров Дмитровского района.
 Никольское — деревня в городском поселении Икша Дмитровского района.
 Никольское — деревня в Зарайском районе.
 Никольское — деревня в Истринском районе.
 Никольское — деревня в Клинском районе.
 Никольское — деревня в Можайском районе.
 Никольское — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Никольское — деревня в сельском поселении Назарьевское Одинцовского района.
 Никольское — село в сельском поселении Никольское Одинцовского района.
 Никольское — село Покровского уезда Владимирской губернии, ныне в составе города Орехово-Зуево.
 Никольское — деревня в Пушкинском районе.
 Никольское — село в сельском поселении Волковское Рузского района.
 Никольское — село в сельском поселении Колюбакинское Рузского района.
 Никольское — деревня в Серебряно-Прудском районе.
 Никольское — деревня в Солнечногорском районе.
 Никольское — село в Шаховском районе.

Нижегородская область 
 Никольское — село в Арзамасском районе.
 Никольское — деревня в Воротынском районе.
 Никольское — село в Гагинском районе.
 Никольское — деревня в Бриляковском сельсовете Городецкого района.
 Никольское — деревня в Смольковском сельсовете Городецкого района.
 Никольское — село в Лысковском районе.
 Никольское — деревня в Сокольском районе.
 Никольское — деревня в Кантауровском сельсовете городского округа Бор.
 Никольское — деревня в Линдовском сельсовете городского округа Бор.

Новгородская область 
 Никольское — село в Демянском районе.
 Никольское — село в Любытинском районе.
 Никольское — деревня в Маловишерском районе.
 Никольское — деревня в Солецком районе.

Омская область 
 Никольское — село в Тюкалинском районе.

Оренбургская область 
 Никольское — село в Красногвардейском районе.
 Никольское — село в Кувандыкском районе.
 Никольское — село в Оренбургском районе.
 Никольское — село в Сакмарском районе.
 Никольское — село в Сорочинском районе.

Орловская область 
 Никольское — деревня в Верховском районе.
 Никольское — деревня в Глазуновском районе.
 Никольское — село в Должанском районе.
 Никольское — деревня в Колпнянском районе.
 Никольское — село в Ливенском районе.
 Никольское — село в Малоархангельском районе.
 Никольское — деревня в Мценском районе.
 Никольское — деревня в Новодеревеньковском районе.
 Никольское — деревня в Покровском районе.
 Никольское — село в Свердловском районе.
 Никольское — село в Троснянском районе.
 Никольское — село в Хотынецком районе.

Пензенская область 
 Никольское — село в Бековском районе.
 Никольское — деревня в Бессоновском районе.
 Никольское — деревня в Земетчинском районе.
 Никольское — село в Кузнецком районе.
 Никольское — село в Лопатинском районе.
 Никольское — село в Тамалинском районе.

Пермский край 
 Никольское — село в Карагайском районе

Приморский край 
 Никольское — прежнее название города Уссурийск до 1898 года.

Псковская область 
 Никольское — деревня в Бежаницком районе.
 Никольское — деревня в Куньинском районе.

Ростовская область 
 Никольское — село в Неклиновском районе.

Рязанская область 
 Никольское — село в Александро-Невском районе.
 Никольское — село в Рязанском районе.
 Никольское — село в Сапожковском районе.

Самарская область 
 Никольское — село в Безенчукском районе.

Саратовская область 
 Никольское — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Никольское — село в Вольском районе.
 Никольское — село в Духовницком районе.
 Никольское — село в Фёдоровском районе.

Сахалинская область 
 Никольское — село в Углегорском районе.

Свердловская область 
 Никольское — село в Камышловском районе.
 Никольское — село в Сысертском городском округе.

Смоленская область 
 Никольское — деревня в Заводском сельском поселении Вяземского района.
 Никольское — деревня в Поляновском сельском поселении Вяземского района.
 Никольское — деревня в Гагаринском районе.
 Никольское — деревня в Новодугинском районе.
 Никольское — деревня в Рославльском районе.
 Никольское — деревня в Смоленском районе.
 Никольское — деревня в Сычёвском районе.

Ставропольский край 
 Никольское — село в Степновском районе.

Тамбовская область 
 Никольское — деревня в Гавриловском районе.
 Никольское — село в Знаменском районе.
 Никольское — село в Мичуринском районе.
 Никольское — деревня в Мордовском районе.
 Никольское — село в Никифоровском районе.
 Никольское — село в Первомайском районе.
 Никольское — деревня в Петровском сельсовете Петровского района.
 Никольское — посёлок в Рахманинском сельсовете Петровского района.
 Никольское — село в Рассказовском районе.

Татарстан 
 Никольское — деревня в Зеленодольском районе.
 Никольское — село в Лаишевском районе.
 Никольское — село в Спасском районе.

Тверская область 
 Никольское — деревня в Зубцовском районе.
 Никольское — село в Калининском районе.
 Никольское — деревня в Карабузинском сельском поселении Кашинского района.
 Никольское — село в Письяковском сельском поселении Кашинского района.
 Никольское — деревня в Никольском сельском поселении Кесовогорского района.
 Никольское — деревня в Стрелихинском сельском поселении Кесовогорского района.
 Никольское — деревня в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района.
 Никольское — деревня в Первомайском сельском поселении Конаковского района.
 Никольское — село в Лесном районе.
 Никольское — деревня в Зареченском сельском поселении Максатихинского района.
 Никольское — деревня в Селецком сельском поселении Максатихинского района.
 Никольское — деревня в Молоковском районе.
 Никольское — деревня в Осташковском районе.
 Никольское — село в Рамешковском районе.
 Никольское — деревня в Сандовском районе.
 Никольское — деревня в Луковниковском сельском поселении Старицкого района.
 Никольское — деревня в Ново-Ямском сельском поселении Старицкого района.
 Никольское — деревня в Степуринском сельском поселении Старицкого района, ОКАТО 28253864029.
 Никольское — деревня в Степуринском сельском поселении Старицкого района, ОКАТО 28253864060.
 Никольское — село в Торжокском районе.
 Никольское — деревня в Торопецком районе.

Томская область 
 Никольское — село в Кривошеинском районе.

Тульская область 
 Никольское — деревня в Ефремовском районе.
 Никольское — село в Ефремовском районе.
 Никольское — деревня в Заокском районе.
 Никольское — деревня в Киреевском районе.
 Никольское — село в Куркинском районе.
 Никольское — деревня в Одоевском районе.
 Никольское — деревня в Плавском районе.
 Никольское — деревня в Узловском районе.
 Никольское — деревня в Липицком сельском поселении Чернского района.
 Никольское — деревня в Полтевском сельском поселении Чернского района.
 Никольское — село в Щёкинском районе.
 Никольское — деревня в Ясногорском районе.

Удмуртия 
 Никольское — деревня в Завьяловском районе.
 Никольское — село в Ярском районе.

Ульяновская область 
 Никольское — село в Кузоватовском районе.
 Никольское — село в Сенгилеевском районе.

Челябинская область 
 Никольское — село в Уйском районе.

Чувашия 
 Никольское — деревня в Порецком районе.
 Никольское — село в Ядринском районе.

Ярославская область 
 Никольское — село в Большесельском районе.
 Никольское — деревня в Брейтовском районе.
 Никольское — село в Даниловском районе.
 Никольское — село в Любимском районе.
 Никольское — деревня в Веретейском сельском поселении Некоузского района.
 Никольское — деревня в Волжском сельском поселении Некоузского района.
 Никольское — село в Некрасовском районе.
 Никольское — деревня в Переславском районе.
 Никольское — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района.
 Никольское — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района.
 Никольское — село в Ростовском районе.
 Никольское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Никольское — село в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Никольское — деревня в Константиновском сельском поселении Тутаевского района.
 Никольское — село в Левобережном сельском поселении Тутаевского района.
 Никольское — село в Угличском районе.

Украина

Днепропетровская область 
 Никольское — село в Солонянском районе.

Донецкая область 
 Никольское — село в Александровском районе.
 Никольское — село в Волновахском районе.
 Никольское — посёлок в Никольском районе.
 Никольское — село в Славянском районе.

Запорожская область 
 Никольское — село в Вольнянском районе.
 Никольское — село в Ореховском районе.

Кировоградская область 
 Никольское — село в Добровеличковском районе.
 Никольское — село в Светловодском районе.

Луганская область 
 Никольское — село в Меловском районе.

Николаевская область 
 Никольское — село в Братском районе.

Полтавская область 
 Никольское — село в Полтавском районе.

Сумская область 
 Никольское — село в Сумском районе.

Харьковская область 
 Никольское — село в Близнюковском районе.
 Никольское — посёлок в Великобурлукском районе.
 Никольское — село в Золочевском районе, присоединено к селу Головашевка в 1998 году.
 Никольское — село в Шевченковском районе.

Херсонская область 
 Никольское — село в Белозёрском районе.
 Никольское — село в Высокопольском районе.
 Никольское — до 1981 года название села Тополиное в Высокопольском районе.

Железнодорожные пункты 
 Никольское — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Никольское — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в микрорайоне Никольско-Архангельский, городского округа Балашиха.

Прочее 
  — ряд одноимённых муниципальных образований в России
 Никольское кладбище Александро-Невской лавры
 Никольское — метеорит
 Никольское — региональный аэропорт на острове Беринга в Алеутском районе Камчатского края.
 Никольское — озеро в Грязовецком районе Вологодской области России
 Никольское — озеро в Кирилловском районе Вологодской области России

Составные названия 

 Никольское-Богоявленское
 Никольское-Вяземское
 Никольское-Гагарино
 Никольское-Молчаново
 Никольское-Нальяново
 Никольское-Обольяново
 Никольское-Прозоровское
 Никольское-Тимофеево
 Никольское-на-Черемшане
 Вольно-Никольское
 Красно-Никольское
 Маслово-Никольское
 Мошково-Никольское
 Сельцо-Никольское
 Советско-Никольское
 Товаро-Никольское
 Чамлык-Никольское
 Чепкас-Никольское

См. также